konsola (architektura) – wspornik podpierający rzeźbę, gzyms, balkon, kolumnę, żebra sklepienia
 konsola (mebel) – mały stolik przyścienny
 konsola (informatyka) – wiersz poleceń, tryb tekstowy – jeden ze sposobów interakcji człowieka z komputerem
 konsola gier wideo – komputer o wyspecjalizowanej architekturze przeznaczony do uruchamiania gier wideo